Desa Lembah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lembah (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 111,47), Jawa Timur, 
 Desa Lembah (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 111,50), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar